Sezona 1990./91. Čehoslovačke Prve lige bilo je pretposljednje izdanje zajedničke Čehoslovačke Prve lige. Naslov prvaka po 23. put osvojila je Sparta Prag, s najboljim strijelcem lige Romanom Kukletom koji je zabio ukupno 17 golova. U sezoni se natjecalo 16 klubova, od kojih su FC Nitra i FC Zbrojovka Brno degradirani u niži rang, a odigrano je ukupno 30 kola.

Konačna ljestvica 
Konačna ljestvica odigrana nakon 30. kola.

 1 Zabili golova.  2 Primili golova.

Izvori 

Nogomet u Čehoslovačkoj